Pauschen sind Teile des
 Reitsattels, siehe Reitsattel#Allgemeines
 Turngeräts „Pauschenpferd“, siehe Pauschenpferd#Konstruktion